Amtseinführung von George Washington steht für:

 Erste Amtseinführung von George Washington am 30. April 1789
 Zweite Amtseinführung von George Washington am 4. März 1793